Guilford  kan syfta på:

Guilford, Connecticut
Guilford, Vermont

Se även 
 Guilford County
 Guilford Creek – flera
 Guilford Lake – flera